Angicalense – abitanti di Angical do Piauí
Angicalense – abitanti di Angical